Оторбаев — киргизская фамилия.

 Оторбаев, Асанбек (1925—1945) — младший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).
 Оторбаев, Джоомарт Каипович (род. 1955) — киргизский политический деятель, премьер-министр Киргизии (2014—2015 годы).
 Оторбаев, Каип Оторбаевич (1922—2015) — советский и киргизский географ, академик Национальной академии наук Кыргызской Республики.